Als Wandersmanntunnel (auch: Tunnel Wandersmann) werden zwei Tunnel der Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main bezeichnet:
Wandersmann-Nord-Tunnel
Wandersmann-Süd-Tunnel